Cucina – insieme di pratiche e tradizioni legate alla preparazione di cibi e bevande
 Cucina – locale (domestico o facente parte di un luogo di ristorazione) adibito alla preparazione di cibi e bevande
 Cucina – elettrodomestico spesso a installazione libera, utilizzato per cucinare
 Cucina componibile – insieme di mobili specifici legati all'uso culinario
 Cucina (кухня) – sitcom televisiva russa andata in onda dal 2012 al 2016

Pagine correlate 
La cucina

Altri progetti